Mühlenbahn steht für:

 Mühlenbahn Großbauchlitz, Sachsen 
 Mühlenbahn, anderer Name der Bahnstrecke Braunschweig–Wieren, Niedersachsen
 Mühlibähnli, Schweiz